biblioteka narodowa – definicja, lista bibliotek narodowych
 Biblioteka Narodowa (BN) – polska biblioteka narodowa w Warszawie
 Biblioteka Narodowa – seria wydawnicza